

Elenco

Jingle e sigle di apertura delle trasmissioni 

I jingle di alcune emittenti, cioè gli intermezzi musicali che indicavano l'inizio o la fine degli spot pubblicitari (oppure lo stacco tra l'uno e l'altro) ricordavano un po' quelli trasmessi sulle reti Rai in quegli anni, più brevi di quelli del rimpianto Carosello, "defunto" all'inizio del 1977. Ad esempio il jingle di RTR, oltre ad essere allegro e orecchiabile, si distingueva per un avveniristico caleidoscopio con forme geometriche o floreali che si avvicendavano per alcuni secondi e mettevano in risalto l'innovazione del colore (anche se fino ai primi anni ottanta metà delle famiglie italiane aveva ancora il televisore in bianco e nero). Nei primi anni di trasmissione di TRI Veneta l'inizio della pubblicità era segnalato da un motivo musicale con ritmo veloce e dalla comparsa sullo schermo di un cartone animato, per la precisione un cane cicciottello di colore arancione, che al termine dei consigli per gli acquisti, rivolto al telespettatore, esclamava: "Bella!". Per introdurre o staccare gli inserti pubblicitari, Telemarca Trevigiana faceva comparire un clown che si metteva a giocolare con delle palline fatte uscire dalla cerniera dei suoi pantaloni a righe; al termine della réclame e con un accompagnamento di sette note di trombone, le palline erano riposte dentro i pantaloni e la zip veniva richiusa. Lo stesso pagliaccio giocoliere aveva in origine la funzione di introdurre due brevissimi episodi di intermezzo parodistici di alcuni spot di quegli anni nel film satirico del 1976 Signore e signori, buonanotte.

La creatività delle prime televisioni locali era presente perfino nelle sigle di apertura delle trasmissioni, finalizzate a far sintonizzare sulle loro frequenze molti teleutenti già dal pomeriggio. Ad esempio, la sigla d'inizio delle trasmissioni di ATR degli anni settanta, durava alcuni minuti e, con la canzone Le Freak degli Chic (uscita nel 1978) come musica di sottofondo, mostrava un filmato che immortalava carambole fra auto ed incidenti spettacolari avvenuti durante alcune gare di Formula 1 degli anni cinquanta, anticipando di alcuni anni le trasmissioni di genere docu-reality. Un'altra sigla d'inizio trasmissioni memorabile è quella di RTR: un video riprendeva un gruppo di persone (la troupe dell'emittente?) che si divertivano sulle montagne russe di un luna park; il brano musicale che accompagnava il video era un altro successo del 1978: One for You, One for Me del duo La Bionda.

Altre curiosità
 Le emittenti private che potevano permettersi una annunciatrice erano pochissime, inoltre fino agli anni Novanta i palinsesti escludevano la fascia oraria mattutina.
 Sulla frequenza UHF 60, da dicembre 1976 a marzo 1989, in tutta la regione si riceveva Radiotelevisione Barbara, un'emittente friulana con sede a Pordenone.
 Un'ampia rassegna dei monoscopi, prova inconfutabile dell'esistenza della "tv libera", è stata ufficialmente presentata al Gran premio Tv di Desenzano del Garda nel mese di ottobre del 2006. Tra questi monoscopi, numerosi sono quelli che identificavano le tv libere della regione Veneto.

Note

Bibliografia 
 Bartolomei-Bernabei, L'emittenza privata in Italia dal 1956 ad oggi, Rai Libri, Torino 1990
 Rivista Millecanali, Tecniche Nuove, Milano
 Woo's Woo - I protagonisti dell'emittenza locale, Divisione JCE, Supplemento a Millecanali n. 356, maggio 2006

Voci correlate
Televisioni locali italiane (Veneto)

Collegamenti esterni 
 http://www.storiaradiotv.it
 http://www.ricordando-radio-tv.webnode.it

Veneto